Municipio de Patoka puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Patoka (condado de Marion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Patoka (condado de Crawford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Patoka (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.
 Municipio de Patoka (condado de Gibson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Gibson.
 Municipio de Patoka (condado de Pike, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pike.